Hessel kan henvise til flere stednavne:
 Hessel (flod) – en biflod til Ems
 Hessel (Ganløse Sogn) – en bebyggelse i Ganløse Sogn, Egedal Kommune
 Hessel (Hodde Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Hodde Sogn, Varde Kommune
 Hessel (Lovns Sogn) – en hovedgård og museum i Louns Sogn, Vesthimmerlands Kommune
 Hessel (Ravsted Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Ravsted Sogn, Aabenraa Kommune
 Hessel Gods – en hovedgård i vestkanten af Grenaa by

Hessel kan henvise til flere personer:
 Hessel (nederlandsk sanger)